Kleine Pfinz ist ein Gewässername:

 Kleine Pfinz, Name der Alten Bach, linker Zufluss der Pfinz bei Stutensee-Staffort, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kleine Pfinz, ehemaliger Zweigarm der Pfinz von Graben-Neudorf nach Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, siehe Pfinz#Kleine Pfinz